Stark megye (Észak-Dakota)
Stark megye (Illinois)
Stark megye (Ohio)
Starke megye